Die Badenliga (früher: Oberliga Baden) ist die höchste Spielklasse des badischen Handballverbands und die fünfthöchste Spielklasse im Spielbetrieb des Deutschen Handballbundes. Die Bezeichnung steht für:

 Handball-Badenliga, die Spielklasse der Männer
 Handball-Badenliga (Frauen)
Badenliga wurde die Fußball-Verbandsliga Baden für eine Saison (1978/79) genannt.